Mathieu (gemeente), een gemeente in het Franse departement Calvados
Station Mathieu, een station in deze gemeente
Mathieu-groep, een term uit de wiskunde
Mathieu, een merk van auto's van het Belgische bedrijf Automoteurs
Een jongensnaam: